BP kan syfta på:

 BP (energibolag) – ett brittiskt olje- och energibolag 
 BP – en svensk idrottsförening, se IF Brommapojkarna
 BP – Biodynamiska Produkter, leverantör och grossist inom ekologiska och biodynamiska livsmedel
 BP – en vattenpost i gatan, se brandpost
 B.P. – en tidsangivelse som används vid dateringar gjorda med kol-14-metoden
 BP-filter – en förkortning för bandpassfilter 
 B-P – en brittisk militär, författare och grundare av scoutrörelsen, se Robert Baden-Powell
 Bengt "BP" Persson (1939–2013), svensk friidrottare
 bp – längdangivelse för en nukleinsyra, se baspar

Politiska partier
 BP – ett politiskt parti i Bayern, se Bayernpartei
 BP – ett politiskt parti i Botkyrka kommun, se Botkyrkapartiet

Se även
 Bjärepartiet– ett politiskt parti i Båstads kommun
 Bopartiet– ett politiskt parti i Ludvika kommun